Domene — род стафилинид из подсемейства Paederinae.

Описание 
Переднеспинка овальная, сильно выпуклая, матовая, с в высшей степени густой пунктировкой, редко с узкой гладкой срединной линией.

Систематика 
К роду относятся:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Paederinae
Роды жесткокрылых